

Persone 
 Caspar Langenstein (XVII secolo) – organaro svizzero

Geografia

Austria 
 Langenstein – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Francia 
 Langenstein – antico nome tedesco di Pierre-Percée, comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Langenstein – ex comune ora frazione di Halberstadt, città nel circondario dello Harz (Sassonia-Anhalt)
 Campo di concentramento di Langenstein-Zwieberge – campo di concentramento situato a Langenstein
 Langenstein – ex comune ora frazione di Kirchhain, città nel distretto di Gießen (Assia)